

Eliminacje kontynentalne

Półfinały

Miszkolc (1) 
 14 czerwca 1992 r. (niedziela),  Miszkolc

Awans: 7 do półfinałów światowych

Brokstedt (2) 
 14 czerwca 1992 r. (niedziela),  Brokstedt

Awans: 7 do półfinałów światowych

Eliminacje skandynawskie

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Kumla (1) 
 9 maja 1992 r. (sobota),  Kumla

Awans: 8 do finału szwedzkiego

Veltanda (2) 
 9 maja 1992 r. (sobota),  Veltanda

Awans: 8 do finału szwedzkiego

Finał szwedzki 
 19 maja 1992 r. (wtorek),  Mållila
 20 maja 1992 r. (środa),  Hagfors
 21 maja 1992 r. (czwartek),  Örebro

Awans: 4 do finału skandynawskiego oraz Henrik Gustafsson

Finał duński 
 16 maja 1992 r. (sobota),  Uhre
 17 maja 1992 r. (niedziela),  Holsted

Awans: 5 do finału skandynawskiego oraz Hans Nielsen

Finał skandynawski 
 4 czerwca 1992 r. (czwartek),  Elgane

Awans: 9+1 do półfinałów światowych

Eliminacje zamorskie

Eliminacje Wspólnotych Narodów

Finał brytyjski 
 17 maja 1992 r. (niedziela),  Coventry

Awans: 10 do finału Wspólnoty Narodów

Finał Wspólnoty Narodów 
 31 maja 1992 r. (niedziela),  King’s Lynn

Awans: 11 do finału zamorskiego

Finał zamorski 
 14 czerwca 1992 r. (niedziela),  Coventry

Awans: 9 do półfinałów światowych

Eliminacje światowe

Półfinały

Bradford (1) 
 9 sierpnia 1992 r. (niedziela),  Bradford

Awans: 9+1 do finału światowego

Wiener Neustadt (2) 
 15 sierpnia 1992 r. (sobota),  Wiener Neustadt

Awans: 8+1 do finału światowego

Uwagi 

1992
1992 w sporcie żużlowym